Viverso GmbH (Виверзо ООО) является 100 % дочерней компанией фирмы Bayer MaterialScience AG (Bayer AG).

Штаб-квартира в химии паркe Bitterfeld — Wolfen / Sachsen-Anhalt (Германия).

История 
Viverso GmbH основана 1 января 2008. Viverso занимается производством и реализацией традиционных синтетических смол. В их число входят алкидные смолы (Alkydal ®), ненасыщенные полиэфирные (Roskydal ®) и Hydroxyacrylate (Desmophen ® A) для изготовления различных поверхностных покрытий, таких, как краски для автомобилей, бытовой техники и мебели, антикоррозийное покрытие и наполнители.

Viverso предлагает клиентам продукцию с высоким уровнем качества и безопасности. (ISO 9000, ISO 14001:2004)

Благодаря стандартизированной обработке заказов через Интернет открываются значительные воэможности viverso.com для эффективной работы как на внутреннем европейском рынке, так и на международном рынке.

Продукты (сырье) 
 Alkydal® / Алкидал — простые и модифицированные алкидные смолы, алкидные лаки
 Roskydal® / Роскидал — простые и сложные ненасыщенные полиэфиры
 Desmophen® / Десмофен — простые и сложные полиэфиры
 Recyklates Levblend ®

Области применения сырья 
Продукты(сырье) применяются в самых разнообразных областях. Полученные на их основе продукты защищают автомобили, самолеты, железную дорогу, корабли и даже нефтяные платформы от влияния погодных условий и коррозии:

 Автомобилестроение:
 Первичное покрытие автомобилей
 Ремонтное покрытие автомобилей

 Мебельная промышленность
 Покрытия для древесины
 Покрытия для мебели
 Покрытия для минеральных основ

 Легкая промышленность

 Обувная промышленность

 Покрытия для бумаги и фольги

 Строительство
 Герметики
 Грунтовки
 Изоляционные материалы
 Защита от коррозии
 Промышленные покрытия
 Покрытия для напольных покрытий и пола
 Покрытия для оконных рам
 Шпатлевки

 Электроника / Электротехника

 Упаковка

Ассортимент продукции 
Viverso производит смолы, которые применяются в производстве различных покрытий и наполнителей.

Алкидные смолы 
Viverso производит алкидные смолы, которые используются для производства древесины, покрытия для мебели, полов и напольных покрытий, покрытий для наружных деревянных поверхностей, лаков, красок и промышленных покрытий. Bayer производит промышленные алкидные смолы с 1929 года . Это сырье выпускается и реализуется по всему миру под названием Alkydal ®. Viverso распространяет свою продукцию под этой маркой.

Ненасыщенные полиэфирные смолы 
Первые ненасыщенные полиэфирные смолы были введены компанией Bayer ещё 50 лет назад под названием Roskydal ®.

Гидроксид функциональныe Акрилаты

Ссылки 
 www.viverso.com — официальный сайт фирмы Viverso GmbH
 www.bitterfeld.bayer.de- официальный сайт фирмы Bayer Bitterfeld GmbH
 www.bayer.ru официальный сайт фирмы Байер в России
 www.bayermaterialscience.ru — официальный сайт Bayer MaterialScience в России
 www.bayer.com официальный сайт фирмы Байер
 www.bayermaterialscience.de — официальный сайт Bayer MaterialScience

Литература 

 Johannes Scheiber: Chemie und Technologie der künstlichen Harze, Ausg. 1, Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft, 1961

 Deutsche Gesellschaft für Fettforschung: Fette, Seifen, Anstrichmittel, Industrieverlag von Hernhaussen, Ausg. 68, 1966

 50 Jahre Alkydal: 1929—1979, Selbstverlag Bayer AG, 1979

 Alkydal, Desmalkyd, Alkynol: Vorprodukte für Polyurethanlacke, Selbstverlag Bayer AG, 1983

 Erik Verg: Meilensteine. 125 Jahre Bayer., Selbstverlag Bayer AG, Leverkusen 1988, ISBN 3-921349-48-6.

 Dieter Stoye, Günter Beuschel, Werner Freitag: Lackharze: Chemie und Eigenschaften und Anwendungen, Hanser Verlag, 1996, ISBN 3-446-17475-3, 9783446174757

 Ulrich Poth: Polyester und Alkydharze: Grundlagen und Anwendungen, Vincentz Network GmbH & Co KG, 2005, ISBN 3-87870-792-4, 9783878707929

 Jorge Prieto, Jürgen Kiene: Holzbeschichtung Chemie und Praxis, Vincentz Network GmbH & Co KG, 2007, ISBN 3-87870-749-5, 9783878707493

 Bodo Müller, Ulrich Poth: Lackformulierung und Lackrezeptur: Das Lehrbuch für Ausbildung und Praxis, Ausgabe 2, Vincentz Network GmbH & Co KG, 2006, ISBN 3-87870-170-5, 9783878701705

Примечание 

Химические компании Германии